Hans Dekkers (1928-1984), coureur cycliste néerlandais
 Hans Dekkers (né en 1981), coureur cycliste néerlandais